Iker Lecuona Gascón (Valencia, 2000. január 6. –) spanyol motorversenyző.

Pályafutása 
2016-ban mutatkozott be a MotoGP Moto2-es kategóriájában a sérült Dominique Aegerter helyetteseként a brit nagydíjon. A következő szezon előtti tesztelésen súlyos sérüléseket szenvedett el, ezért a szezon első versenyeit kihagyta.

2019. október 24-én bejelentették, hogy a királykategóriában fog versenyezni 2020-tól a Red Bull KTM Tech 3 csapatánál. November 7-én újabb bejelentést tettek, a sérült Miguel Oliveira helyén mutatkozik be a MotoGP-ben a szezonzáró valenciai nagydíjon. Ezzel ő lett a legfiatalabb versenyző, aki bemutatkozhatott a MotoGP-ben.

2021. október 27-én jelentették be, hogy 2022-ben a Honda Team HRC csapatánál fog versenyezni Xavi Vierge csapattársaként a Superbike-világbajnokságban. Hollandiában a második versenyhétvégén megszerezte első dobogóját a második futam harmadik lett, a Honda a Superbike-világbajnokság való gyári visszatérése óta csak Álvaro Bautista állhatott eddig dobogóra. Júniusban jelentették be, hogy elindul a suzukai nyolcórás versenyen. Az időmérő edzést megnyerték csapattársaival, majd a versenyt is, ami a Honda 2014 óta első győzelme volt. Barcelonában megszerezte élete első pole pozícióját a Superbike-világbajnokságon, amely a Honda 2022-es első rajtelsősége is volt. Indonéziában nem vett részt a versenyeken, miután csigolyatörést, valamint keresztcsonttörést szenvedett a második szabadedzésen.

Eredményei

Statisztika

* Szezon folyamatban.

Teljes MotoGP-eredménylistája 

* A szezon jelenleg is tart.

Teljes Superbike-világbajnokság eredménylistája

Teljes Szuzukai 8 órás verseny-eredménylistája

Jegyzetek

További információk
Profilja a MotoGP hivatalos weboldalán

Spanyol motorversenyzők
2000-ben született személyek
A MotoGP versenyzői
Superbike-versenyzők
Élő személyek